Irshad Pass är ett bergspass i Afghanistan. Det ligger i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Irshad Pass ligger  meter över havet.

Terrängen runt Irshad Pass är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Irshad Pass. Runt Irshad Pass är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten.

Trakten runt Irshad Pass är permanent täckt av is och snö.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Afghanistan